Де́лап () — фамилия. Известные носители:

 Делап, Рори (род. 1976) — футболист, полузащитник.
 Делап, Лиам (род. 2003) — футболист, нападающий.